Абуль-Хасан Али ибн Ахмад ан-Насави (, Наса, 1010 — Багдад, 1075) — газневидский математик и астроном, ученик Кушьяра ибн Лаббана. Работал в Рее, Исфахане и Газне.

Труды 
Составил комментарии к сочинениям Менелая, Архимеда и Евклида. Написал «Достаточное о индийской арифметике», «Книгу о фигуре секущих», «Собрание правил науки о звёздах», «Трактат о познании календаря и астролябии».

Ан-Насави является предполагаемым автором написанного в Исфахане при ‘Амид ал-Мулке анонимного трактата «Собрание правил науки астрономии», содержащего изложение необходимой для астрономии сферической тригонометрии.

Литература 
 
 Матвиевская Г. П. Учение о числе на средневековом Ближнем и Среднем Востоке. Ташкент: Фан, 1967.
 Матвиевская Г. П. Очерки истории тригонометрии. Ташкент: Фан, 1990.
 Розенфельд Б. А. Астрономия стран Ислама. Историко-астрономические исследования, 17, 1984, с. 67-122.
 Хайреддинова Н. Г. Тригонометрический трактат исфаханского анонима. Историко-математические исследования, 17, 1966, с. 449—465.

Математики по алфавиту
Математики XI века
Астрономы по алфавиту
Астрономы XI века